Бірлік (тюрк. єдність):

Населені пункти

Казахстан 

 Бірлік — село в Астраханському районі Акмолинської області.
 Бірлік — село в Цілиноградському районі Акмолинської області.
 Бірлік — село у Мугалжарському районі Актюбінської області.
 Бірлік (був. (Різдвяне) — село в Темірському районі Актюбінської області.
 Бірлік — село в Балхаському районі Алматинської області.
 Бірлік — село в Єнбекшиказахському районі Алматинської області.
 Бірлік — село у Жамбильському районі Алматинської області.
 Бірлік — село в Каратальському районі Алматинської області.
 Бірлік (був. Пролетарський Труд) — село в Саркандському районі Алматинської області.
 Бірлік — село в Талгарському районі Алматинської області.
 Бірлік — село в Курмангазинському районі Атирауської області.
 Бірлік — село у Бескарагайському районі Східноказахстанської області.
 Бірлік (був. Вознесенівка) — село у Жарминському районі Східноказахстанської області.
 Бірлік (був. Вознесенівка) — село в Курчумському районі Східноказахстанської області.
 Бірлік (був. Коктерек) — село в Мойинкумському районі Жамбильської області.
 Бірлік — село у Шуському районі Жамбильської області.
 Бірлік — село у Жангалинському районі Західноказахстанської області.
 Бірлік — село у Таскалинському районі Західноказахстанської області.
 Бірлік — село в Жанакорганському районі Кизилординської області.
 Бірлік — село в Казалінському районі (Бірлицький сільський округ) Кизилординської області.
 Бірлік — село в Казалінському районі (Майлибаський сільський округ) Кизилординської області.
 Бірлік — село в Кармакшинському районі Кизилордінської області.
 Бірлік — село в Мунайлинському районі Мангистауської області.
 Бірлик — село у Баянаульському районі Павлодарської області.
 Бірлик — село у Павлодарському районі Павлодарської області.
 Бірлік — село в Єсільському районі Північноказахстанської області.
 Бірлік — село в Тайиншинському районі Північноказахстанської області.
 Бірлік — село в районі Шал-акина Північноказахстанської області.
 Бірлік — село в Байдібекському районі Туркестанської області.
 Бірлік — село у Жетисайському районі Туркестанської області.
 Бірлік — село в Ордабасинському районі Туркестанської області.
 Бірлік — село в Сариагаському районі Туркестанської області.

Киргизстан 

 Бірлік — село в Тюпському районі Іссик-Кульської області.

Організації 

 Бірлік — політична партія в Узбекистані.
 Бірлік — політична партія в Казахстані.
 Бірлік — соціалістична асоціація волзьких татар-робітників в Азербайджані.
 Бірлік — російська громадська організація ногайців.
 Бірлік — організація казахської молоді, створена в Омську 1914 року.

Інше 

 Бірлік — невеликий канал (арик), що протікає територією масиву Бірлік
 Бірлік — кургани біля Баянаульського району Павлодарської області Казахстану.

Багатозначні терміни